Les Choristes peut faire référence à :
 Les Choristes, tableau d'Edgar Degas ;
 Les Choristes, film de Christophe Barratier.